

Баянди — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Баянди — село, Мунайлинський район, Мангістауська область